PY Близнецов (, HD 44674) — двойная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии приблизительно 4 552 световых лет (около 1 396 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +8,53m до +8,4m.

Характеристики 
Первый компонент — бело-голубая переменная Be-звезда (BE) спектрального класса B0, или B1Vne. Масса — около 5,719 солнечных, радиус — около 13,839 солнечных. Эффективная температура — около 9186 К.

Второй компонент — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 173,06 юпитерианских (0,1652 солнечной). Удалён в среднем на 2,674 а.е..

Примечания